ZUH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Zhuhai (Cina)